Altenkirchen puede hacer referencia a:

Altenkirchen, una ciudad y municipio alemanes, capital del distrito homónimo.
Altenkirchen, un ciudad del distrito de Kusel.